Александр Терехов:
 Терехов, Александр Васильевич (1922—2000) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Терехов, Александр Кузьмич (1924—1981) — кавалер четырёх Орденов Славы.
 Терехов, Александр Михайлович (род. 1966) — российский писатель, журналист и обозреватель, киносценарист.
 Терехов, Александр Сергеевич (1935—2021) — ректор Курганского государственного университета.
 Терехов, Александр Фёдорович (1890—1974) — советский ботаник, исследователь флоры Поволжья и Заволжья.